Битка код Драча је догођај који може да се односи на: 

 Битка код Драча (48 пХ) - битка између Помпеја и Цезара, која је претходила пресудној бици код Фарсала;
 Битка код Драча (1018) - битка између Бугара и Византије;
 Битка код Драча (1081) - битка између Нормана и Византије.